Энгстрём, Энгстрем () — антропоним, фамилия шведского происхождения.

 Энгстрём, Альберт (1869—1940) — шведский писатель и художник-карикатурист.
 Энгстрём, Леандер (1886—1927) — шведский художник.
 Энгстрём, Карл Кристиан (конструктор) (1827—1916) — шведский морской офицер и конструктор.
 Энгстрём, Кристиан (род. 1960) — шведский программист, активист и политический деятель.
 Энгстрём, Агнес Линниа Мартина (Линниа Энгстрём) (род. 1981) — шведская государственная и политическая деятельница, член шведской партии зелёных.
 Энгстрём, Стиг (1934—2000) — графический дизайнер, основной подозреваемый нераскрытого убийства У. Пальме.

См. также 
 Энгестрём